The Best of No Angels е сборен албум на германската група No Angels. Излиза на пазара на 1 декември 2003 г. Достига до пето място в Германия. От него е издаден един сингъл „Reason“.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 „Something About Us“ – 3:26
 „Rivers of Joy“ – 3:28
 „There Must Be An Angel“ – 3:55
 „When the Angels Sing“ – 3:42
 „Atlantis 2002“ (с Донован) – 4:01
 „Daylight in Your Eyes“ – 3:30
 „Let's Go to Bed“ (с Mousse T.) – 3:32
 „Still in Love with You“ – 3:31
 „All Cried Out“ (поп версия) – 3:38
 „No Angel (It's All in Your Mind)“ – 3:14
 „Someday“ – 3:16
 „Feelgood Lies“ – 3:22
 „That's the Reason“ – 3:15
 „Faith Can Move a Mountain“ –	3:28
 „Autumn Breeze“ – 3:32
 „Eleven Out of Ten“ – 3:37

Специално лимитирано издание 
 „Daylight in Your Eyes“ – 4:49
 „All Cried Out“ – 3:11
 „Rivers of Joy“ – 4:51
 „Faith Can Move a Mountain“ – 4:17
 „Someday“ – 3:24
 „No Angel (It's All in Your Mind)“ – 3:58
 „Still in Love with You“ – 4:47
 „Something About Us“ – 4:06
 „Washes Over Me“ – 5:08

Албуми на „Ноу Ейнджълс“
Музикални албуми от 2003 година